McDaid bzw. MacDaid ist der Familienname folgender Personen:
 Jamie McDaid (* 1994), walisischer Fußballspieler
 Jim McDaid (* 1949), irischer Politiker (Fianna Fáil)
 Johnny McDaid, irischer Produzent, DJ, Songwriter und Sänger
 Liam MacDaid (* 1945), irischer römisch-katholischer Bischof